Caldo profumo di vergine è un film pornografico del 1981 co-diretto da Alexander Borsky (alias Joe D'Amato) e Claudio Bernabei.

Trama

Collegamenti esterni 
 
 

Film pornografici